Lista över personer som varit guvernör i delstaten Iowa:

Se även
Iowa
Demokratiska partiet
Republikanska partiet
Whigpartiet

Referenser

Externa länkar
 governor.iowa.gov

 
Iowa